Alciati ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Alciati (1492–1550), italienischer Humanist, siehe Andrea Alciato
 Antonio Ambrogio Alciati (1878–1929), italienischer Porträtmaler und Freskant sowie Kunstpädagoge
 Ernesto Alciati (1901–??), italienischer Leichtathlet
 Francesco Alciati (1522–1580), italienischer Kardinal
 Terenzio Alciati (1570–1651), italienischer Jesuit